Petsofas bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Petsofas (Lesbos), ein Dorf im Gemeindebezirk Kalloni in der Gemeinde der gleichnamigen Insel Lesbos
 Petsofas (Sitia), einen 268 Meter hohen Hügel oder Berg im Osten der Insel Kreta
 Petsophas, ein Gipfelheiligtum aus minoischer Zeit nahe dem Gipfel des Petsofas im Osten der Insel Kreta